Le Valet de coeur – film del 1912 diretto da Pierre Bressol
 Le Valet de cœur – film del 1913 diretto da Louis Feuillade